Николай Веселовский:
 Веселовский, Николай Иванович (1848—1918) — русский археолог, востоковед.
 Веселовский, Николай Николаевич (1862—1922) — директор Константиновского межевого института.
 Веселовский, Николай Сергеевич (род. 1950) — советский учёный, академик НАН Украины.